Йорданова може да се отнася за:
 Вера Йорданова (р. 1975), българска актриса
 Габриела Йорданова (р. 2002), българска певица
 Даниела Йорданова, няколко души с това име
 Диана Йорданова (р. 1971), български политик
 Дина Йорданова (р. 1960), българска киноведка
 Емилия Йорданова (р. 1989), българска биатлонистка
 Здравка Йорданова (р. 1950), българска гребкиня
 Зорка Йорданова (1904 – 1970), българска актриса
 Маринела Йорданова (р. ?), български инженер
 Милка Йорданова (р. 1957), българска акробатка
 Рени Йорданова (р. 1953), българска гребкиня
 Стефка Йорданова (1947 – 2011), българска бегачка